Human Touch bezeichnet:
 ein Musikalbum von Bruce Springsteen, siehe Human Touch (Album)
 einen Film von Paul Cox, siehe Human Touch (Film)